Ач (венг. Ács) — топоним и венгерская фамилия.

 Ач (город) — населённый пункт на северо-востоке Венгрии, в медье Комаром-Эстергом.
 Ач, Петер (род. 10 мая 1981) — венгерский шахматист, гроссмейстер.

См. также 

 А·ч — внесистемная единица измерения электрического заряда, применяемая при обслуживании электрических аккумуляторов.
 АЧ-30 — советский дизельный авиационный двигатель.